Articolul Dubna se poate referi la:
 Dubna, localitate în Republica Moldova
 Dubna, localitate în Federația Rusă.